Ricardo Rojas peut désigner :

 Ricardo Rojas, écrivain et éducateur argentin ;
 Ricardo Rojas, footballeur chilien ;
 Ricardo Rojas, footballeur argentin ;
 Ricardo Rojas, compositeur et folkloriste chilien ;
 Ricardo Rojas, ville de la province de Buenos Aires, Argentine ;
 Doctor Ricardo Rojas, localité située dans la province de Chubut, Argentine.